Alexandre de Gouyon Matignon est un avocat d'affaires (aujourd'hui Avocat Honoraire), un collectionneur d'art contemporain et un coureur sur ultra distance français, né le .

Il a effectué la majeure partie de sa scolarité secondaire en Irlande () puis au Mexique (Liceo Franco Mexicano).

Il a effectué un service militaire en tant qu’officier de l'unité des Commandos parachutistes de l'air.

Il a suivi ses études de droit (spécialité droit international) auprès de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également titulaire d'un DEA (Diplôme d'Études Approfondies - équivalent Master 2) en économie, spécialité économie internationale, delivré par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Alexandre de Gouyon Matignon a été membre du cabinet d'avocats new-yorkais Hughes Hubbard & Reed (bureau de Paris) pendant quinze ans, puis du cabinet britannique Eversheds (aujourd'hui Eversheds Sutherland) pendant 8 ans, dont il a dirigé le bureau de Paris, puis enfin du cabinet parisien PDGB.

Il a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse écrite notamment dans les magazines Men's Health, L'Express, Runner's World, Wider, et  Optimum.

Il est le premier Français à avoir terminé l'épreuve sportive 4D - 4 Déserts.

La 4D - 4 Déserts est classée par le magazine Time comme une des dix compétitions les plus difficiles au monde, avec notamment le Vendée Globe, le Paris Dakar (Rallye Dakar) et le Tour de France.

Il est un des premiers Français à avoir couru en Antarctique (2010) et au Pôle Nord (2012).

Il a couru le Jungle Marathon, classé par le magazine CNN  comme l'épreuve d'endurance la plus exigeante au monde, en 2010.

Il est le premier français à avoir terminé La Ultra - The High, une épreuve sur une distance de  en une étape, dans l'Himalaya, se déroulant à une altitude de .

Courses réalisées 
 4D - 4 Deserts, quatre courses de  chacune, en autosuffisance alimentaire, dans quatre deserts, Gobi (Chine) (2007), Sahara (Égypte) (2008), Atacama (Chili) (2009), et Antarctique (2010)
 Jungle Marathon,  en autosuffisance alimentaire dans le bassin de l'Amazonie au Brésil (2010)
 North Pole Marathon (2012)
 North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) (2012)
  de Millau (2004)
  de Monaco (2006)
  de Bâle (2010)
  de Berlin (2012)
 Marathon des Sables (2005)
 Comrades Marathon (2011)
 La Ultra - The High (2014)

Notes et références

Liens externes

Coureur d'ultra-trail français
Alexandre de Gouyon Matignon
Naissance en mars 1957
Naissance à Paris